Saalburg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

in Bayern:
 Saalburghöhle, Karsthöhle nahe Plech im gemeindefreien Gebiet Veldensteiner Forst, Landkreis Bayreuth

in Hessen:
 Kastell Saalburg, bei Dornholzhausen (Bad Homburg) gelegenes Römerkastell am Limes, Hochtaunuskreis
 Saalburgpass, nach diesem Kastell benannter Taunuspass zwischen Bad Homburg vor der Höhe und Usingen, Hochtaunuskreis
 Saalburgstraße, von den Römern beim Kastell Saalburg angelegte Straße im Taunus
 Bahnhof Saalburg (Taunus), Bahnhof im Gebiet von Köppern (Friedrichsdorf), Hochtaunuskreis

in Thüringen:
 Saalburg (Saalburg-Ebersdorf), Ortsteil der Stadt Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis
 Bahnhof Saalburg (Saale), Endstation der ehemaligen Bahnstrecke Schleiz–Saalburg in Saalburg (Saalburg-Ebersdorf)

Siehe auch:
 Saalberg
 Salaberg
 Salburg